

Geografia

Rio Moder

Outros
Oberhoffen-sur-Moder
Wingen-sur-Moder
Schweighouse-sur-Moder